Popis predsjednika Vlade Republike Srbije od osamostaljenja 2006. :

Vanjske poveznice 
 Službena stranica Vlade Republike Srbije

 
Srpski predsjednici Vlada